Fráze (z řec. frasis – vyjádření) má několik významů:

 Věta (lingvistika)
 Fráze (stylistika) – otřelé slovní spojení, floskule, klišé
 Fráze (syntax) – bezprostřední složka ve frázové gramatice pro syntaktickou analýzu přirozeného jazyka, např. jmenná fráze, slovesná fráze
 Frazém – ustálené slovní spojení s posunutým významem, který není možné odvodit od významu jednotlivých slov. O frazémech pojednává frazeologie, součást lingvistiky a lexikografie.
 Fráze (hudba) viz věta (hudba)

Externí odkazy